Noriyo Hiroi – ex sciatrice alpina giapponese
 Ōji Hiroi – fumettista giapponese